Die Indonesia Super Series 2007 waren das sechste Turnier der BWF Super Series 2007 im Badminton. Es fand in Jakarta, Indonesien, vom 7. bis zum 13. Mai 2007 statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lin Dan
  Bao Chunlai
  Chen Jin
  Chen Hong
  Lee Chong Wei
  Chen Yu
  Peter Gade
  Kenneth Jonassen

Resultate

Dameneinzel

Setzliste 
  Xie Xingfang
  Zhang Ning
  Zhu Lin
  Lu Lan
  Xu Huaiwen
  Jiang Yanjiao
  Pi Hongyan
  Wang Chen

Resultate

Herrendoppel

Setzliste 
  Fu Haifeng / Cai Yun
  Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Candra Wijaya /  Tony Gunawan
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Rian Sukmawan / Eng Hian

Resultate

Damendoppel

Setzliste 
  Zhang Yawen / Wei Yili
  Chien Yu Chin / Cheng Wen-hsing
  Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung
  Wong Pei Tty / Chin Eei Hui
  Gao Ling / Zhang Jiewen
  Greysia Polii / Vita Marissa
  Jiang Yanmei / Li Yujia
  Aki Akao / Tomomi Matsuda

Resultate

Mixed

Setzliste 
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Xie Zhongbo / Zhang Yawen
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Nathan Robertson / Gail Emms
  Zheng Bo / Gao Ling
  He Hanbin / Yu Yang
  Flandy Limpele / Vita Marissa
  Anthony Clark / Donna Kellogg

Resultate

Weblinks 
 Tournamentsoftware.com: 2007 Indonesia Super Series.

2007
Badmintonwettbewerb in Jakarta
BWF Super Series 2007